Antonio Lolli (v.1725-1802), violoniste et compositeur italien ;
 Claudio Lolli (1950-2018), auteur-compositeur-interprète italien ;
 
Franco Lolli (1910-1966), scénographe italien ;
Franco Lolli (né en 1983), réalisateur et scénariste colombien ;
 Giambattista Lolli (1698-1769), joueur d'échecs italien.

Voir aussi
 The Lost Lolli, album d'Olivia.

Patronyme italien